William Adams peut désigner :
 William Adams (1564-1620), un navigateur anglais qui a vécu au Japon où il est devenu samouraï. Il est considéré comme le premier Anglais à s'être rendu au Japon ;
 William Adams (1811-1884), un homme politique néerlandais ;
 will.i.am, de son vrai nom William James Adams Jr. (1975-), un rappeur, auteur-compositeur, disc jockey, producteur et acteur américain